

События 
 926 (5 год Ровоама) — Поход Шешонка I на Иудею (см. :en:Battle of Bitter Lakes; :en:Sack of Jerusalem (925 BC)).
 Распад еврейского государства на северное-Израиль (столица-Самария), и южное-Иудея (столица-Иерусалим).
 В этом или следующем (925 до н. э.) году умер князь Лу Вэй-гун, ему наследовал сын Чжо (Ли-гун, эра правления 924—888)
 21 марта — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в Восточной Азии.
 15 сентября — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в южной части Южной Америки, а также в Тихом океане.

См. также

Примечания